Kel-i-Schin (Kēl-a Šīn, Kelišin, kurdisch blauer Pfeiler) ist der Name eines Gebirgspasses im nördlichen Zāgros-Gebirge, der auf 2.981 Metern Höhe als Staatsgrenze des Iran und Irak zwischen den Orten Oschnaviyeh (Iran) und Rawanduz (Irak) verläuft. Als Namensgeber für den Gebirgspass fungierte die sogenannte Kel-i-Schin-Stele.

Literatur 
 H. F. Russell: Shalmaneser's Campaign to Urartu in 856 B.C. and the Historical Geography of Eastern Anatolia according to the Assyrian Sources. In: Anatolian Studies 34 (1984), S. 171–201.
 M. Salvini: Kelišin. In: Dietz-Otto Edzard u. a.: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie, Bd. 5. de Gruyter, Berlin 1980, ISBN 3-11-007192-4, S. 568–569.

Altorientalischer Fundplatz im Iran
Gebirgspass
Geographie (Iran)
Geographie (Irak)
Gouvernement Erbil
West-Aserbaidschan